Ла Тима има више значења:

 Ла Тима (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тима, Фраксион лас Палмас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Тима (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Тима (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику